La Belle Étoile peut désigner :
 La Belle Étoile, un lieu-dit située au sud-ouest de Besançon ;
 La Belle Étoile (1841 m), un sommet des Alpes françaises, Haute-Savoie ;
 La Belle Étoile, un album du  groupe français Babylon Circus, sorti en 2009.

Voir aussi 
 
 À la belle étoile